В парному розряді жіночого тенісного турніру Northern California Open 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Кеті Джордан і Робін Вайт виграли титул, у фіналі перемігши пару Лі Антонопліс і Барбара Геркен 6–1, 6–0.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Робін Вайт (чемпіонки)
Відсутня

 Лі Антонопліс /  Барбара Геркен (фінал)
 Кеммі Макгрегор /  Синтія Макгрегор (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Northern California Open